Silène ivre est le nom de plusieurs tableaux représentant Silène en état d'ivresse :
Silène ivre, de Pierre Paul Rubens, peint vers 1617-1618.
Silène ivre, d'Antoine van Dyck, peint en 1620.
Silène ivre, de José de Ribera, peint en 1626.